U 69 bezeichnet:
 SM U 69, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg
 U 69 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg

U69